Christiansdorf ist der Name folgender Orte:

 Christiansdorf (Freiberg), mittelalterliches ehemaliges Waldhufendorf, welches in der Stadt Freiberg aufgegangen ist
 ehemaliger Name von Krzystkowice (deutsch: Christianstadt/Bober), Ortsteil der Stadt Nowogród Bobrzański in Polen